Нижнепавловский сельсовет — сельское поселение в Оренбургском районе Оренбургской области Российской Федерации.

Административный центр — село Нижняя Павловка.

История 
24 сентября 2004 года в соответствии с законом Оренбургской области № 1472/246-III-ОЗ образовано сельское поселение Нижнепавловский сельсовет, установлены границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района
 http://нижняяпавловка56.рф/

Муниципальные образования Оренбургского района
Сельские поселения Оренбургской области